FK Sūduva is een Litouwse voetbalclub uit de stad Marijampolė.

De club werd in 1968 opgericht en speelde in het Sovjet-tijdperk in de regionale Litouwse competitie. Na de onafhankelijkheid van het land speelde de club eerst in lagere reeksen en promoveerde in 1995 naar de tweede klasse. Het volgende seizoen promoveerde de club maar verloor haar licentie en bleef in tweede klasse spelen. In 1999 degradeerde de club zelfs naar de derde klasse.

Suduva verloor slechts één wedstrijd maar kon toch niet promoveren, in 2001 werd de club kampioen en in de tweede klasse werd de club tweede in 2002 zodat er gepromoveerd werd naar de hoogste klasse. In 2002 werd ook voor het eerst de bekerfinale bereikt, deze ging verloren tegen landskampioen FBK Kaunas (1-3) maar leverde wel een startbewijs voor de UEFA Cup op. In 2006 werd de bekerfinale gewonnen (1-0 van FK Ekranas Panevėžys) en verzekerde zich daarmee voor de tweede keer voor Europees voetbal. De nationale beker werd in 2009 voor de tweede keer gewonnen, ditmaal met 1-0 van FK Tauras Tauragė, de kampioen van de 1 Lyga (de tweede klasse) in 2008.

In 2017 werd de club voor het eerst landskampioen.

Historische namen
 1941 - Žagrė
 1942 - Sūduva
 1945 - Žalgiris
 1949 - Spartakas
 1951 - Žalgiris
 1952 - KTŪ Žalgiris
 1963 - Sūduva
 1993 - Sūduva-Žydrius
 1994 - Sūduva

Erelijst 
A Lyga
 2017, 2018, 2019
 Beker van Litouwen
Winnaar: 2006, 2009, 2019
Finalist: 2002, 2016, 2020
Litouwse Supercup
 2009, 2018, 2019, 2022

Seizoen na seizoen

In Europa 

Sūduva Marijampolė speelt sinds 2002 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (3x)
2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa League (10x)
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
UEFA Cup (4x)
2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09

Bekende (ex-)spelers
  Jeremy de Nooijer Curaçao (2019);
  Rigino Cicilia Curaçao (2018);
  Vytautas Andriuškevičius (2019);
  Olivier Rommens (2021–)

Externe links 
 Officiële website 
 alyga.lt (A lyga 2021)